Bieg na 10 000 metrów mężczyzn w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 20 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzem olimpijskim na tym dystansie został Holender Bart Veldkamp.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992